Села:
 Новоіванівське — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Новоіванівське — Запорізька область, Запорізький район
 Новоіванівське — Харківська область, Богодухівський район